Le patronyme italien Luperto, Luberto, Loperto ou Luperti trouve son origine dans le nom médiéval Loberto, qui est une déviation de Roberto ayant subi un phénomène de rhotacisme. Tous ces noms doivent être dérivés du nom médiéval Lubertus, origine du nom Lucebert.

Loperto est probablement dû à une erreur de transcription de Loberto, avec une souche dans les Pouilles; 
Luberto a une souche à Aoste, près de Caserta, près de Naples, dans les Pouilles et près de Cosenza;
Luperti a une petite souche près de Brindisi;  
Luperto a une souche importante près de Lecce.

Jean-Charles Luperto (1973-) est un homme politique belge.

Patronyme italien